Capraia kan avse:

 Capraia, en stor ö som är den tredje största i den toskanska arkipelagen
 Capraia Isola, en ort och kommun på ön Capraia i provinsen Livorno i regionen Toscana i Italien
 Capraia e Limite, en kommun i storstadsregionen Florens i regionen Toscana i Italien

Se även

 Isola Capraia